Tarusa puede referirse a:

 Tarusa, (en ruso Тару́са) es una ciudad del óblast de Kaluga, Rusia; o 
 Tarusa, juego rural tradicional.